Pen-ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaoshi (häradshuvudort), Liaoning, 
 Benxi (ort i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar